Mariska – diminutivo ungherese del nome proprio di persona Maria
Mariska – cantante e rapper finlandese